Шабаров — фамилия; имеет женскую форму Шабарова.
 Шабаров, Евгений Васильевич (1922—2003) — советский инженер-конструктор, Герой Социалистического Труда, кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии.
 Шабаров, Юрий Сергеевич (1919—2005) — российский учёный, химик-органик, лауреат Премии Совета Министров СССР, заслуженный профессор МГУ.

 Шабарова, Зоя Алексеевна (1925—1999) — советский -органик, работала в области химии нуклеиновых кислот. Супруга Ю. С. Шабарова.